VIA může být:

VIA 
 zkratka kanadského železničního dopravce VIA Rail Canada
 VKM kód české firmy Viamont
 Nadace VIA
 společnost VIA Technologies
 Východoevropská informační agentura

via 
 latinsky cesta, označení římských silnic:
 Seznam článků začínajících na „Via “